Polnische Sauce steht für:

 Polnische Sauce, anderer Name für Lebkuchensauce, Weihnachtsgericht
 Polnische Sauce (Helle Sauce), Kalbsvelouté mit saurer Sahne, Meerrettich und Fenchelkraut
 Polnische Sauce (Dunkle Sauce), Demiglace mit Essig, Mandeln und Rosinen

Siehe auch:
 Polonaise (Garnitur), Garnitur der polnischen Küche